Weyer (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Weyer (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
 Weyer (Luxemburg), een plaats in het Luxemburgse kanton Mersch
 Weyer (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk